Thomas Dundas, I barone Dundas – politico scozzese
 Thomas Dundas, II conte di Zetland – nobile e politico inglese